Le mot võ peut désigner :
 En vietnamien
 Võ, un prénom :
 Võ Vương (« prince Võ », 1738-1765), régent du Vietnam ;
 Võ, un patronyme :
 Tuấn Võ Đình (1948-), un chercher vietnamo-américain,
 Võ Chí Công (1912-2011), un homme politique vietnamien,
 Võ Hoàng Yến, première dauphine de Miss Vietnam 2008,
 Võ Nguyên Giáp (1911-2013), le « général Giap », général et homme politique vietnamien,
 Võ Phiến (1925-2015), écrivain vietnamien,
 Võ Quý (1929-2017), ornithologue vietnamien,
 Võ Thị Kim Phụng (1993-), joueuse d'échecs vietnamienne,
 Võ Thị Sáu (1933-1952), combattante anticolonialiste vietnamienne,
 Võ Trường Toản (-1792), lettré de la région du temple de Tran Bien,
 Võ Văn Ái, porte-parole de l'EBUV à Paris,
 Võ Văn Kiệt (1922-2008), premier ministre vietnamien,
 Võ Văn Thưởng, homme politique vietnamien,
 voir aussi Vo, un patronyme français d'origine vietnamienne :
 Emmanuelle Vo-Dinh, chorégraphe française,
 Patrick Vo, acteur, cascadeur, scénariste et producteur ;
 Võ, un toponyme :
 Giảng Võ, un lac du Vietnam,
 Quế Võ, comté autonome du Vietnam,
 Võ Cường, une commune rurale du Vietnam,
 Võ Lao, une commune rurale du Vietnam,
 Võ Liệt, une commune rurale du Vietnam,
 Võ Nhai, un district du nord-est du Vietnam,
 Võ Ninh, une commune rurale du Vietnam ;
 võ, l'adjectif « martial » (synonyme : vũ, 武) :
 Cửu-Long Võ-Đạo, un art martial sino-vietnamien,
 Thanh Long Việt Võ Đạo, une école d'art martial vietnamienne,
 Tinh Võ Đao, une école vietnamienne d'arts martiaux,
 Võ Bình Định, une branche d'arts martiaux vietnamiens,
 Võ Cổ Truyền, arts martiaux traditionnels vietnamiens,
 Vo duong, un magazine français d'arts martiaux vietnamiens,
 Vo Lac Hong, un art martial vietnamien,
 Võ-Lâm, un art martial vietnamien,
 Vo Tu Do, la boxe vietnamienne,
 Võ-Viêtnam, un art martial vietnamien,
 Vovinam Việt Võ Đạo, un art martial vietnamien.